

Toponyme

Allemagne 
 Kappel (Hunsrück), commune de Rhénanie-Palatinat ;
 divers autres lieux-dits ; voir la page en allemand : :de:Kappel.

Autriche 
 Kappel am Krappfeld, commune de Carinthie
 Kappel an der Drau, village de la commune de Ferlach en Carinthie

Suisse
 Kappel, commune du canton de Soleure
 Kappel am Albis, commune du canton de Zurich
 Ebnat-Kappel, commune du canton de Saint-Gall
 Kappel (Toggenburg), ancienne commune aujourd'hui intégrée à la précédente

Personnalités
 Gertrud Kappel
 Vladimir Kappel

Guerre 
Le village zurichois de Kappel, en Suisse, a donné son nom à :
 les guerres de Kappel (1529, 1531), des guerres civiles religieuses suisses ;
 la Soupe au lait de Kappel, un épisode légendaire de ces guerres.

Voir aussi 
 
 
Kapel-Avezaath

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme